Missa sine nomine (lateinisch) steht für 

 Titel einer Messe von Josquin Desprez
 Titel weiterer Messen, siehe Liste von Messen
 Missa sine nomine (Roman), Roman von Ernst Wiechert (1950)